Il singolare  del Virginia National Bank Men's Pro Championship 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Robert Kendrick era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

Izak van der Merwe ha battuto in finale Jesse Levine 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Somdev Devvarman (secondo turno, ritirato per un infortunio alla spalla destra)
 Michael Russell (quarti di finale)
 Bobby Reynolds (quarti di finale)
 Rik De Voest (secondo turno)

  Izak van der Merwe (campione)
  Uladzimir Ihnacik (primo turno)
  Michael Yani (secondo turno)
  Vincent Millot (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note
 
 

Virginia National Bank Men's Pro Championship 2011